

Architettura e urbanistica
 Corte – spazio scoperto, delimitato da un fabbricato
 Corte lombarda – tipologia architettonica
 Corte – elemento tipico dell'urbanistica veneziana 
 Corte salentina

Diritto e politica 
 Corte – per indicare certi giudici e uffici giudiziari:
 Corte d'appello
 Corte d'assise
 Corte dei conti
 Corte costituzionale
 Corte di giustizia dell'Unione europea
 Corte dei conti europea
 Corte marziale
 Corte penale internazionale
 Corte internazionale di giustizia
 Nell'accezione di tribunale supremo è frequente l'uso del termine di corte suprema, più raro quello di alta corte.
 Corte – insieme di personaggi (cortigiani) che circondano un sovrano o simile
 Corte regia – centro amministrativo
 Corte – tribunale medievale di un Signore feudale

Geografia
 Corte di Casale – pieve lombarda
 Corte – città della Corsica
 Corte de' Cortesi con Cignone – comune italiano in provincia di Cremona
 Corte de' Frati – comune italiano in provincia di Cremona
 Corte Franca – comune italiano in provincia di Brescia
 Corte Palasio – comune italiano in provincia di Lodi
 Corte Brugnatella – comune italiano
 Corte Lambruschini – quartiere di Genova
 Corte – frazione del comune di Piove di Sacco in provincia di Padova
 Corte – frazione di Calolziocorte in provincia di Lecco
 Corte – frazione di Borgo Valbelluna in provincia di Belluno
 Corte – insediamento  di Capodistria in Slovenia

Storia
 Corte – in ambito feudale, edifici dove il signore soggiornava
 Corte regia ("cortemaggiore") – reggia di un sovrano
Corte d'amore o corte aristocratica – ambiente culturale della poesia trobadorica nella Provenza dell'XI secolo

Persone 
 Cesare Corte – pittore ed architetto italiano
 Davide Corte – pittore italiano
 Mario Corte – attore, regista e doppiatore italiano
 Valerio Corte – pittore, letterato ed alchimista italiano

Pagine correlate
Corti

Altri progetti